Karangmukti (Karangbahagia), een plaats in Indonesië
Karangmukti (Taraju), een plaats in Indonesië
Karangmukti (Bungursari), een plaats in Indonesië
Karangmukti (Cipeundeuy), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing